Снегоме́р — метеорологический инструмент для измерения плотности и высоты снежного покрова.

Устройство 
Обычно снегомер состоит из цилиндра с режущими зубьями и сантиметровой шкалой на наружной поверхности, крышки, ручки, и весового устройства: серьги для подвешивания, коромысла, призмы, стрелки, груза, а также лопаточки.

Проведение измерений 
Измерения проводят следующим образом. На ровном участке цилиндр снегомера погружается зазубренным концом строго вертикально в снег до соприкосновения с подстилающей поверхностью. Если попадаются снежные корки, лёгким подкручиванием цилиндра их прорезают. Когда труба достигнет почвы, записывают высоту снежного покрова по шкале. Затем с одного бока цилиндра отгребается снег, и под нижний конец цилиндра подводится специальная лопаточка. Вместе с ней цилиндр вынимают из снега и переворачивают нижним концом вверх. Очистив цилиндр от снега снаружи, подвешивают его к крючку весов. Весы уравновешивают при помощи подвижного груза и записывают число делений по линейке снегомера.

Плотность снега определяется как отношение веса пробы к её объёму, по формуле:
 
где:
  — плотность пробы снега, г/см³;
  — масса пробы, в граммах;
  — приёмная площадь цилиндра, см²;
  — высота пробы снега, см.

Разновидности снегомеров 
Кроме описанного выше весового снегомера, где пробу снега взвешивают, существуют также объёмные снегомеры, не имеющие приспособлений для взвешивания. В этих снегомерах взятую пробу снега растапливают и измеряют мензуркой или дождемерным стаканом объём образовавшейся воды. Такие приборы применяются обычно на стационарных постах и станциях.

Существуют также гамма-снегомеры, принцип действия которых основан на измерении ослабления снегом гамма-излучения от источника, помещённого в снежный покров. Это позволяет проводить дистанционные измерения.

Одним из наиболее распространённых в России является весовой снегомер ВС-43.

Примечания

Литература 
 Полевые практики по географическим дисциплинам: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / Под ред. В. А. Исаченкова М.: Просвещение, 1980.
 Рихтер Г. Д., Долгушин Л. Д. Изучение снежного покрова // Справочник путешественника и краеведа. М.: ГИГЛ, 1950. Т. 2.

Метеорологические приборы